Emerald City (englisch für Smaragdstadt) steht für:

 Emerald City, Originaltitel von Trendsetters – Jahrmarkt der Illusionen, australischer Film von Michael Jenkins (1988)
 Emerald City (Film), US-amerikanischer Film von Colin Broderick (2016) 
 Emerald City, Originaltitel von Emerald City – Die dunkle Welt von Oz, US-amerikanische Fernsehserie (2016–2017)
 The Emerald City of Oz, Originaltitel von Dorothy in der Smaragdenstadt, Kinderbuch von Lyman Frank Baum (1910)

Emerald City ist der Spitzname folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eugene (Oregon)
 Greenville (North Carolina)
 Seattle, Washington